Grass Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grass Lake Township (Minnesota)
 Grass Lake Township (North Dakota)
 Grass Lake Charter Township, Michigan